Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1951 fand vom 12. bis 21. September in Paris statt. Es war die dritte Europameisterschaft innerhalb von drei Jahren. Die Sowjetunion gewann zum dritten Mal den Titel.

Modus 
Die sechs Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Dreiergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten wurden in der Finalrunde zu einer Gruppe zusammengefasst. Im Modus „jeder gegen jeden“ ermittelten sie den Turniersieger. Die Gruppendritten der Vorrunde spielten um den fünften Platz.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1951
Sportveranstaltung 1951
Europameisterschaft der Frauen 1951